Czworak (budynek)
 Czworak (moneta)

Zobacz też 
 Czworaki